Pas est un nom commun ou un nom propre qui peut avoir plusieurs significations.

Nom commun 
Pas peut désigner :
 en métrologie, pas, une ancienne unité de longueur définie par la distance parcourue en une ou deux enjambées, selon l'époque (mille pas de deux enjambées valaient un mille) ;
 en équitation, pas, une allure ;
 en sciences, pas, la distance entre deux points de mesures ;
 en langage courant, pas, le déplacement d'une jambe dans la marche
 en danse, pas, un mouvement du pied, mais aussi un mouvement particulier dans une danse (ex : pas de bourrée, pas de valse) ;
 en géographie, pas, un détroit comme le pas de Calais entre Douvres et Calais, ou un passage étroit (un col de montagne par exemple) comme le pas de Morgins, col franco-suisse ;
 en mécanique, pas, la distance entre deux éléments ; en particulier :
 pas de vis d’une vis filetée, la distance de crête à crête du filetage, mesurée parallèlement à l'axe ;
 pas de rivets,  ;
 pas d'un engrenage, la longueur de l’arc de la circonférence primitive qui comprend une dent et un creux ;
 pas d’une hélice, la valeur du déplacement de la génératrice de l’hélice le long de son axe en un tour ;
 en électronique, pas (le terme anglais pitch est aussi utilisé), la distance (de répétition, centre à centre) entre deux plages de contact adjacentes d'un composant ;
 en français, pas, un outil de négation ;
 en construction, pas, une pierre qu'on pose à niveau ou plus élevé que le pavé, entre les deux jambages d'une porte, et qui saille au-delà du nu du mur (Le pas de porte appelé aussi seuil de porte) ;
 en électronique, pas, l'écart en l'alésage et le fond d'encoche d'une bobine ;
 en balistique, la distance .

Toponyme 
Le nom propre Pas (avec une majuscule) est également présent dans le nom de plusieurs lieux :

au Canada
 Rivière De Pas, un affluent de la rivière George laquelle se déverse dans la baie d'Ungava. La "rivière De Pas" coule dans Rivière-Koksoak, au Kativik, au Nord-du-Québec, au Québec ;

en France
 Pas-de-Calais, un département ;
 Pas-en-Artois, une commune du département du Pas-de-Calais (cf. supra) ;

en Espagne
 Río Pas, une rivière qui traverse les Valles Pasiegos ;

autres toponymes
  ;
 Les Pas, une ancienne commune française du département de la Manche aujourd'hui intégrée à Pontorson.

Références

Voir aussi 
 Moteur pas à pas
 En botanique, pas-d'âne, un des noms vernaculaires du tussilage
 
 (y aller) de ce pas, une expression qui signifie immédiatement, sans délai
 Pourquoi-Pas ?, le nom d’un navire d’exploration du commandant Charcot
 3 pas, un jeu provençal qui est un ancêtre du jeu de pétanque